World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) — первая в мире церемония награждения блогеров. Первый раз состоялась 24 мая 2019 года.

Цель мероприятия 
Объединить пользователей социальных сетей. Номинанты могут напрямую общаться с представителями разных бизнес направлений, тем самым увеличивая свой охват в социальных сетях.

История создания 
Идея международного проекта WIBA родилась в 2019 году. Её создателем стала телеведущая Гражина Чаплин. Она является организатором и продюсером различных культурно-развлекательных программ, организовала множество общественных и государственных мероприятий в Европе.

Первая церемония награждения World Influencers and Bloggers Awards состоялась 24 мая 2019 года в Каннах. Мария-Гражина Чаплин вместе с другими организаторами провела конкурс и церемонию награждения во время Каннского кинофестиваля. Мировой интерес был сразу же завоёван. Главный продюсер объявил о второй церемонии награждения WIBA, которая планируется в 2020 году.

Факты о WIBA 
 Номинанты церемонии — известные блоггеры и популярные пользователи социальных сетей из Великобритании, США, Бразилии, Франции, Италии, Индии, Китая, ОАЭ, Ливана, Украины, России и других стран.
 Большинство кандидатов ведут свои блоги в Instagram, на Facebook и Youtube.
 Конкурс включает отбор из 200 известных пользователей и финал, в котором объявляются и награждаются 42 финалиста. Также есть суперфинал.
 В первом выпуске премии WIBA (World Influencers and Bloggers Awards 2019) цифровой охват составил 117 миллионов зрителей. Во втором выпуске WIBA 2020 ожидается 300 миллионов человек.
 Церемония вручения премии World Influencers and Bloggers Awards в Каннах транслировалась в прямом эфире в 2019 году. По прогнозам, WIBA 2020, соберёт около 4,2 миллиона зрителей благодаря трансляциям телевизионных партнёров.
 Для организации сотрудничества онлайн знаменитостей с обществом и рекламодателями были созданы два других подобных проекта: Всемирная ассоциация популярных пользователей соц сетей и Всемирное агентство блогеров.
 Предстоящее мероприятие Всемирной ассамблеи состоится в мае 2020 года. Стратегическое собрание мировых блогеров и инфлуенсеров на тему «Влияние популярных пользователей на будущее» пройдёт во Франции (в Каннах).

Деятельность

WBA 2019 — Первый Выпуск в Каннах 
Первое объявление о грядущем мероприятии появилось в журнале L’Officiel 14 мая 2019 года. Первая церемония World Influencers and Bloggers Awards прошла в Каннах 24 мая 2019 года. Мероприятие состоялось во время Каннского кинофестиваля. Первый выпуск WIBA в 2019 году стал первой в мире международной церемонией, посвящённой блогерам и инфлюенсерам. Количество представителей соц. сетей составило 200 номинантов. Участники, которые представили свои медийные каналы и участвовали в конкурсе, имели возможность стать суперфиналистами. О данном мероприятии писали международные газеты, журналы и издатели СМИ (Forbes, PRNews и т. д.). Британские и французские репортёры журнала Forbes присутствовали на церемонии награждения проекта WIBA.

В одном из своих международных изданий, журнал CityLife, упомянул всех суперфиналистов первого выпуска. Было 15 претендентов. Основатель и продюсер WIBA 2019 Мария Гражина Чаплин объявила о втором выпуске премии World Influencers and Bloggers Award после завершения церемонии в Каннах.

Участники 
Звездой экрана World Influencers and Bloggers Award 2019 стал Джанлука Вакки. Итальянский диджей и инстаблогер выиграл Гран При. Среди номинантов был также известный турецкий ресторатор Нусрет Гёкче, прозванный в Instagram «Солт Бэ». Он получил награду лучшего блогера-инфлюенсера.

Примечания

Ссылки 
 World Bloggers Awards Makes History In Cannes, 07.06.2019, Stephan Rabimov, forbes.com.
 The first edition of World Bloggers Awards has been a tremendous success, 05.27.2019, L'Officiel Austria.
 World Bloggers Awards вебсайт.
 World Influencers and Bloggers Association вебсайт.

Международные конкурсы